Воинское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Сухонского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сухонский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Космово, Шуйское, Малая Сторона.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)